Archimede Valeriani – calciatore italiano
Ferruccio Valeriani – calciatore italiano
Luigi Valeriani – economista e docente italiano

Pagine correlate
Valeriano (disambigua)
Valerian